Kvik Halden FK é um clube de futebol da Noruega fundado em 19 de junho de 1906. Sua sede fica em Halden.

Ligações externas 
 Página oficial

Clubes de futebol da Noruega
Clubes de futebol fundados em 1906
Halden